Лаундс (округ, Алабама)
Лоундс (округ, Джорджія)
Лаундс (округ, Міссісіпі)